Am Bach steht für folgende Orte:

 Am Bach (Triberg im Schwarzwald), Wohnplatz in Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Am Bach (Kirchzarten), Wohnplatz in Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Am Bach (Hornberg), Wohnplatz in Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Am Bach (Ottenhöfen im Schwarzwald), Weiler in Ottenhöfen im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Am Bach (Schonach im Schwarzwald), Wohnplatz in Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Am Bach (Schramberg), Ortsteil von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Am Bach ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf am Bach (1919–2004), Schweizer Pianist und Musikpädagoge